Cutleria — це вимерлий рід базальних сфенакодонтидів чи похідних сфенакодонтоїдів, відомих з раннього пермського періоду (сакмарський етап) Колорадо, США. Він містить один вид Cutleria wilmarthi.

Класифікація 
Кладограма нижче показує філогенетичне положення Cutleria серед інших синапсидів згідно з Benson (2012):

Примітки 

Роди хордових
Sphenacodontidae